Il singolare maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Thomas Muster 7-6(7), 6-1.

Teste di serie

  Pete Sampras (campione)
  Richard Krajicek (primo turno)
  Guy Forget (primo turno)
  Wayne Ferreira (quarti)

 Carlos Costa (primo turno) 
 Sergi Bruguera (primo turno) 
 Thomas Muster (finale) 
 Henrik Holm (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1993
ATP Tour 1993